Delfour est un patronyme porté notamment par :

 Edmond Delfour (1907-1990), joueur puis entraîneur français de football ;
 Jean-Jacques Delfour (né en 1964), eessayiste français, philosophe, critique ;
 Jean-Pierre Delfour (né en 1941), joueur de rugby à XV ;
 Joseph Delfour (1852-1919), espérantiste français ;
 Lucien Delfour (né en 1988), kayakiste franco-australien ;
 Michel Delfour, mathématicien et professeur québécois.

Pseudonyme 
 Luiz Delfour, pseudonyme de Louis Fournel écrivain de langue française, auteur de nombreux romans populaires et policiers.

Homonymie de patronyme